Burg Hohenberg kann stehen für

Burg Hohenberg (Hohenberg an der Eger), im Landkreis Wunsiedel, Bayern 
Burg Hohenberg (Horb am Neckar), in Horb am Neckar, Baden-Württemberg
Burg Oberhohenberg, bei Schömberg in Baden-Württemberg
Burg Neu-Hohenberg bei Bärenthal, Baden-Württemberg
 erste, mittelalterliche Bezeichnung für das Schloss Bad Homburg, Hessen
Ruine Hohenberg, Hohenberg, Niederösterreich 

Siehe auch:
Hohenberg
Burg Hohenburg
Schloss Hohenberg, schlossartiges Landhaus in der Gemeinde Seeshaupt im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau
 Hohe Burg
 Hochburg